Bibali je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 79 stanovnika te 32 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 92 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji